Митрофан Иосифович Гродзицкий (, Минская губерния — после 1917) — юрист, судья, депутат III и IV Государственной думы от Оренбургской губернии (1907—1917). Комиссар над Государственным контролем, а также комиссар по Главному управлению почт и телеграфов Временного комитета Государственной думы в 1917 году. В составе Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. Член ЦК Российской радикально-демократической партии (РРДП).

Биография

Ранние годы. Юрист 
Митрофан Гродзицкий родился в Минской губернии  года в семье потомственных дворян из Оренбургской губернии. В 1887 (по другим данным — 1885) году Митрофан окончил Ярославский Демидовский юридический лицей (двенадцатый выпуск) со степенью кандидата прав.

Гродзицкий начал службу кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде, затем он был городским судьей в Аккермане. В 1891 году он состоял кандидатом на судебные должности в Киеве. В 1901—1912 (по другим данным — 1897—1908) годах он являлся уездным членом Троицкого окружного суда по Верхнеуральскому уезду, а также был сотрудником в юридических журналах.

С 1892 года Гродзицкий был членом Кассы взаимопомощи ученых и литераторов. Владел домом в Верхотурье, оцененным в 6 тысяч рублей.

Депутат III и IV Думы 
На выборах в Третью и Четвёртую Государственные думы Российской империи статский советник, белорус М. Гродзицкий являлся выборщиком по Верхнеуральскому уезду. В III Думу он был сначала забаллотирован, но 18 октября 1908 годы — был избран от первого съезда городских избирателей на дополнительных выборах, в связи с отказом от мандата Н. В. Теребинского.

В III Думе Митрофан Иосифович начал работать уже со второй сессии (с 19 сентября 1908 года), будучи беспартийным. Затем он вошёл во фракцию прогрессистов. Стал член целого ряда комиссий: по судебным реформам, по местному самоуправлению, по направлению законодательных предположений, по запросам, финансовой, для рассмотрения законопроекта об упразднении пастбищных и лесных сервитутов в губерниях западных и белорусских. Кроме того, являлся докладчиком комиссии по местному самоуправлению и согласительной комиссии.

25 октября 1912 года Гродзицкий избрался в IV Думу, всё от того же первого съезда городских избирателей. Вновь стал членом фракции прогрессистов (вошёл в её бюро), а кроме того — стал секретарём девятого думского отдела. В новой Думе он вновь состоял в многочисленных комиссиях: бюджетной, библиотечной (с четвёртой сессии — заместитель председателя), по судебным реформам, по запросам, для выработки законопроекта о печати, по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Стал докладчиком двух комиссий: по проекту государственной росписи и бюджетной.

С августа 1915 года Митрофан Гродзицкий примкнул к Прогрессивному блоку, который покинул 31 октября 1916 года вместе со своей фракцией.

Комиссар ВКГД 
Во время Февральской революции, 2 марта 1917 года, Гродзицкий был назначен Временным комитетом Государственной думы (ВКГД) комиссаром над Государственным контролем. С 10 марта он стал комиссаром ВКГД (вместо К. К. Черносвитова), а с 2 мая — одновременно и комиссаром Временного правительства по Главному управлению почт и телеграфов.

В 1917 году Гродзицкий был в составе Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание, а также — Всероссийской комиссии по делам о выборах в Собрание.

В конце марта Митрофан Иосифович примкнул к «радикальным демократам»: вошёл в ЦК Российской радикально-демократической партии (РРДП). 8 августа 1917 года он обратился в ВКГД с просьбой об отпуске ввиду заболевания сердца — просьба была удовлетворена.

Осенью 1917 года Митрофан Иосифович Гродзицкий находился в Верхнеуральске. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Произведения 
 
 Статьи по вопросам гражданского и уголовного права, а также — политической экономии.

Семья 
На 1907 год Митрофан Гроздицкий был холост.

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
  
 
  
 
 

 Статьи
 
 
 

 Архивные источники
 
 

Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Прогрессисты
Выпускники Демидовского лицея
Умершие в XX веке